Condado de Tazewell es el nombre de 2 condados de Estados Unidos:

 Condado de Tazewell: Condado de Virginia;
 Condado de Tazewell: Condado de Illinois.